— уезд в Японии, расположенный в юго-западной части префектуры Ниигата. Площадь 170,28 км². Население 11 134 чел. (на 1 мая 2008 года). Плотность населения 65,39 чел./км². В уезд входит единственный посёлок — Цунан.

История 
 посёлок Каваниси и село Накасато (до 1 апреля 2005) — поглощены городом Токамати.

Уезды префектуры Ниигата